A Nigèria
 Riu Cross (en anglès:Cross River)
 Goril·la de Cross River (Gorilla gorilla diehli)
 Estat de Cross River, estat del sud-est de Nigèria
 Llengües Cross River, una branca de les llengües Benue-Congo que són un subgrup de les llengües Congonigerianes
Al Canadà
 Cross River (Colúmbia Britànica), un afluent del riu Kootenay
Als Estats Units
 Cross River (Llac Superior), un riu de Minnesota
 Cross River (Nova York), un afluent del riu Croton